Ривароло () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ривароло-дель-Ре-эд-Унити — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.
 Ривароло-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Ривароло-Мантовано — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.